Starzenberg ist der Ortsname von

 Starzenberg (Falkenberg), Ortsteil der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Starzenberg (Hunderdorf), Ortsteil der Gemeinde Hunderdorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Starzenberg (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern